Alecrim, planta de propriedades medicinais e aromáticas
 Baccharis dracunculifolia, planta conhecida como alecrim-do-campo

 Localidades no Brasil
 Alecrim (Curiúva), distrito no Paraná
 Alecrim (Natal), bairro no Rio Grande do Norte
 Alecrim (Rio Grande do Sul), município 
 Alecrim (São Pedro da Aldeia), bairro no Rio de Janeiro

 Diversos
 Alecrim Futebol Clube, clube de futebol brasileiro no Rio Grande do Norte